Сан Хуанеро има више значења:

 Сан Хуанеро (Азизинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хуанеро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику